Adelsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Adelsberger (1863–1940), deutscher Fabrikant, Kommerzienrat und Kunstsammler
 Lucie Adelsberger (1895–1971), deutsche Medizinerin, Häftlingsärztin im KZ Auschwitz
 Udo Adelsberger (1904–1992), deutscher Erfinder, Entwickler der Quarzuhr

Siehe auch:
 Adelberger
 Adelsberg